10-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 10 по 15 августа 1971 года на Олимпийском стадионе в Хельсинки, столице Финляндии.

В соревнованиях приняли участие 857 атлетов из 29 стран Европы. Было разыграно 38 комплектов медалей (24 у мужчин и 14 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины 

* Для определения победителя в соревнованиях десятиборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях пятиборок использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.

Медальный зачёт 
Медали в 38 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 17 стран-участниц.

Ссылки 
 

1971
Август 1971 года
Спорт в Финляндии в 1971 году
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионаты Европы в 1971 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Финляндии
Чемпионаты Европы в Финляндии
1971 год в лёгкой атлетике